Rosenberggraben ist ein Gewässername:

 Rosenberggraben (Irrebach), linker Oberlauf des Irrebachs (zur Altmühl) vor Kolmschneidbach, Markt Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rosenberggraben (Rohrgraben), linker Oberlauf des Rohrgrabens (zum Irrebach, zur Altmühl) nahe Winterschneidbach, kreisfreies Ansbach, Bayern
 Rosenberggraben (Tief), linker Zufluss der Tief (zur Aisch) vor Unterntief, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern